Le cabinet Ramelow () peut désigner ces gouvernements régionaux allemands :

le cabinet Ramelow , au pouvoir entre 2014 et 2020 ; 
 le cabinet Ramelow , au pouvoir depuis 2020.